Ліга чемпіонів УЄФА 2004–2005 — 50-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 13-й такий турнір у форматі Ліги чемпіонів УЄФА. Другий сезон, в якому замість другого групового турніру проходить турнір на вибуття вже зі стадії 1/8 фіналу.

Кваліфікація

Перший кваліфікаційний раунд 
Перші матчі першого раунду відбулись 13/14 липня 2004 року, матчі-відповіді - 21 липня 2004 року.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбулись 27/28 липня 2004 року, матчі-відповіді - 4 серпня 2004 року.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбулись 10/11 липня 2004 року, матчі-відповіді - 24/25 серпня 2004 року.

|}
* - матч закінчився з рахунком 2:1 на користь гостей, але господарям була зарахована технічна поразка 3:0 у зв'язку з участю у матчі у їх складі дискваліфікованого гравця.

Груповий етап

Група A

Група B 

* - При рахунку 0:1 на користь гостей матч був зупинений у зв'язку з попаданням об'єкта, кинутого із трибун у головного арбітра матчу Андерса Фріска. УЄФА присудило команді господарів технічна поразку 0:3 та змусив грати наступні два матчі без глядачів.

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Плей-оф

1/8 фіналу 
Перші матчі відбулись 22/23 лютого 2005 року, матчі-відповіді - 8/9 і 15 березня 2005 року.

|}

Чвертьфінали 
Перші матчі відбулись 5/6 квітня 2005 року, матчі-відповіді - 12/13 квітня 2005 року.

|}
* - матч був зупинений на 72-й хвилині за рахунку 0:1 на користь Мілану через спалахи викинутих на поле фаєрів, один з яких влучив у воротаря гостей Діда. УЄФА присудив технічну перемогу у цьому матчі Мілану з рахунком 3:0 і змусив Інтернаціонале чотири наступні ігри єврокубків грати без глядачів.

Півфінали 
Перші матчі відбулись 26/27 квітня 2005 року, матчі-відповіді - 3/4 травня 2005 року.

|}

Фінал

Посилання 
 2004/05 Ліга чемпіонів УЄФА

Ліга чемпіонів УЄФА 2004—2005